Bailu (kinesiska: 白露乡, 白露) är en socken i Kina. Bailu ligger i den autonom regionen Guangxi, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guangxi
WP:Projekt Kina